A PR-806 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga a cidade de Guaratuba (imediações do Corpo de Bombeiros) ao acesso de Ferry-boat que faz a ligação com Matinhos, com extensão de 800 metros, totalmente pavimentados.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná